Курия може да се отнася за:
 Курия – политически термин в Древен Рим
 Курия – орган на римския папа за управление на Ватикана и църквата
 Курия – древноримска забележителност в гр. Рим
 Курия – село в община Неготино, Северна Македония
 Курия – етническа група в Танзания и Кения